Эш Голливуд (); род. 25 мая 1989 года, Аризона, США) — американская порноактриса.

Биография 

Эш Голливуд родилась в штате Аризона, США, но вскоре её семья переехала в Атланту, штат Джорджия, США.

До прихода в порно работала в кафе. Карьеру начала в 2010 году. На 2021 год снялась в 528 порнофильмах.

В 2013 году снялась в клипе рок-группы Asking Alexandria «Killing You» с другими порноактрисами (Энди Сан Димас, Джуэлз Вентура, Бэйли Блу). В том же году снялась вместе с 15 другими порноактрисами в документальном фильме «Откровения лучших порномоделей» (Aroused).

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 Твиттер Эш Голливуд
 Официальный сайт Эш Голливуд
 Профиль на сайте AVN
 Профиль на сайте агентства 101modeling



Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами